Сен-Креспе́н-сюр-Муа́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 31 км на південний схід від Нанта, 65 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Креспен-сюр-Муан, Ле-Лонжрон, Монфокон-Монтіньє, Ла-Ренодьєр, Руссе, Сент-Андре-де-ла-Марш, Сен-Жермен-сюр-Муан, Сен-Макер-ан-Мож, Тійєр i Торфу було об'єднано в новий муніципалітет Севремуан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 633 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1611,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Креспен-сюр-Муан на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Креспен-сюр-Муан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Креспен-сюр-Муан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара